Großer Wannsee, meer in Berlijn
 Kleiner Wannsee, meer in Berlijn
 Berlin-Wannsee, Berlijns stadsdeel
 station Berlin-Wannsee, spoorweg- en S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
 Wannseeconferentie, in 1942 aan de Wannsee gehouden nazi-conferentie